Спайдер (от  — паук, или ):

 Спайдер (, )  — тип двухместного открытого кузова автомобиля, как правило спортивного; этот термин используется в Европе, а в Америке такие автомобили называют «родстер»;
 Porsche 550 Spyder — удачный спортивно-гоночный автомобиль 1950-х годов;
 «Спайдер» — лунный модуль космического корабля Аполлон-9;
 SPYDER — израильский зенитно-ракетный комплекс;
 Спайдер-рест (разновидности: рест, рест лебединая шейка) — специальное приспособление в бильярде, на которое ставится кий, если игра с руки затруднительна или невозможна;
 Спайдеры — группа сортов рода Лилейник с лепестками, имеющими соотношение длины к ширине 4:1 или более;
 Спайдер — псевдоним российского арт-менеджера Николая Палажченко;
 Спайдер-В — серия быстровозводимых зданий павильонного типа на основе стандартных компонентов из оцинкованных холодногнутых Σ— и С-образных профилей.
Spider — семейство ETF-ов SPDR, управляемые State Street Global Advisors (SSGA).

См. также 
 Паук
 Спайдермен